La Zaïroise (en español, La Zaireña) por Joseph Lutumba (letra) y Simon-Pierre Boka Di Mpasi Londi (música) fue el himno nacional de Zaire (actual República Democrática del Congo) desde 1972 a Actual.

Versión original en francés 
Zaïrois dans la paix retrouvée,
Peuple uni, nous sommes zaïrois
En avant fier et plein de dignité
Peuple grand, peuple libre à jamais
Tricolore, enflamme nous du feu sacré
Pour bâtir notre pays toujours plus beau
Autour d'un fleuve Majesté (2 veces)
Tricolore au vent, ravive l'idéal
Qui nous relie aux aïeux, à nos enfants
Paix, justice et travail. (2 veces)

Traducción al español 
Zaireños en la paz encontrada,
Pueblo unido, somos los zaireños;
Adelante orgullosos y llenos de dignidad.
Pueblo grande, pueblo libre para siempre.
Tricolor, iluminanos con fuego sagrado,
Para construir un país siempre más bello,
Alrededor de un río majestuoso (2 veces)
Tricolor al viento, revive el ideal,
Que nos une a nuestros antepasados, y a nuestros hijos.
Paz, justicia y trabajo (2 veces).

Enlaces externos 
 Música con letra

Zaire
Himnos en francés
Símbolos de la República Democrática del Congo
Composiciones en mi bemol mayor